Aventura — atividade arriscada, perigosa e a realização de experiências arriscadas
 Filme de aventura — género cinematográfico que reflete um mundo heróico de combates e aventuras
 Aventura (gênero de histórias em quadrinhos) — gênero de histórias em quadrinhos caracterizado pela existência de heróis e vilões
 Jogo eletrônico de aventura — jogos eletrônicos do gênero aventura
 Aventura (RPG) —  livro com detalhes de enredo, personagens e localizações para um jogo de RPG

Localidades

 Aventura (Flórida)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos